Дерозье (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Дерозье, Бернар (род. 1939) — французский политик.
 Дерозье, Давид (род. 1980) — франкоканадский музыкант.